Красная Площадь — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Красная Площадь — посёлок в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области.

Россия 
 Красная Площадь — деревня в Колпнянском районе Орловской области.
 Красная Площадь — деревня в Хиславичском районе Смоленской области.
 См. также 
 Красная площадь — площадь в г. Москва
 Красная площадь (значения)